ATL kan syfta på:

ATL – IATA flygplatskof för en flygplats i Atlanta, Georgia. se Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport 
 ATL Lantbrukets Affärstidning – en svensk rikstäckande facktidning för lantbrukare 
 ATL – Försvarsmakten i Sveriges fasta radiolänknät, se Automatisk telefoniförmedlingsfunktion
 ATL – hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år, se Arbetstidslagen
 ATL-98 Carvair – ett flygplan, en ombyggd Douglas DC-4